Der IFA Premiership 2009/10 war die zweite Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga seit der Neuorganisation der Liga und die 109. Spielzeit insgesamt. Die Saison begann am 8. August 2009 und endete am 1. Mai 2010 mit den letzten Spielen des Meisterschafts-Playoffs und des Abstiegs-Playouts.

Nach 33 Spieltagen teilte sich die Liga in ein Meisterplayoff und ein Abstiegsplayout mit jeweils sechs Teams, in denen jede Mannschaft einmal gegen jedes Team der Gruppe antrat.

Der Linfield FC konnte den Titel und damit seine insgesamt 49. Meisterschaft gewinnen. In die zweite Liga absteigen musste der letztplatzierte Institute FC.

Mannschaften

Tabellen

Vorrunde

Kreuztabelle

Meisterplayoff

Abstiegsplayout

Kreuztabellen

Relegation 
Der Zweite der IFA Championship, Donegal Celtic, bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Letzten der IFA Premiership. Loughgall FC als Meister bekam keine Lizenz für die höchste Liga. Die Spiele fanden am 11. und 14. Mai 2010 statt.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 offizielle Website

Einzelnachweise 

2009 10
Fußballsaison 2009/10